Jeanne de Bourbon ist der Name folgender Personen: 

 Jeanne de Bourbon (1310–1382), Tochter von Louis I. de Bourbon und Marie d’Avesnes
 Jeanne de Bourbon (1338–1378), Tochter von Pierre I. de Bourbon und Isabelle de Valois, Ehefrau von König Karl V. von Frankreich 
 Jeanne de Bourbon († 1487), Tochter von Jean VIII. de Bourbon und Isabelle de Beauvau, Ehefrau von Louis de Joyeuse
 Jeanne de Bourbon (1442–1493), Tochter von Charles I. de Bourbon und Agnès de Bourgogne, Ehefrau von Jean IV. de Chalon-Arlay
 Jeanne de Bourbon (* 1445), Tochter von Charles I. de Bourbon und Jeanne de Souldet, Ehefrau von Jean du Fau
 Jeanne de Bourbon († 1512), Tochter von Jean VIII. de Bourbon-Vendôme und Isabelle de Beauvau, Ehefrau von Jean II. de Bourbon, Jean III. d’Auvergne und François de la Pause